Франкленд () — английская фамилия. Известные носители:
 Франкленд, Розмари (1943—2000) — победительница конкурсов красоты «Мисс Великобритания» и «Мисс Мира 1961», актриса.
 Франкленд, Эдуард (1825-1899) — выдающийся английский химик.